Javier Arizala (Magui, 21 de abril de 1983) é um ex-futebolista colombiano. Jogou como zagueiro, e se aposentou no León de Huánuco, no Perú.

Ligações externas
 Perfil de Javier Arizala

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa América de 2007